Supreme har flere betydninger:
 Supreme (wrestler) – amerikansk fribryder
 Supreme (tegneserie) – amerikansk tegneserie om superhelten Supreme